Rafard kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rafard (ort), São Paulo, 
 Rafard (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar